Nonius, vernierschaal
 Nonius (paard), paardenras